Nicoya – miasto w Kostaryce
 Nicoya – zatoka w Kostaryce
 Nicoya – półwysep w Kostaryce